Das Département Tarn liegt in der Region Okzitanien in Frankreich. Es untergliedert sich in zwei Arrondissements mit 314 Gemeinden (französisch communes) (Stand 1. Januar 2017).

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 

2019:
 Fusion Roumégoux, Ronel, Terre-Clapier, Le Travet, Saint-Antonin-de-Lacalm und Saint-Lieux-Lafenasse → Terre-de-Bancalié

2017:
 Fusion Labastide-Dénat und Puygouzon → Puygouzon

2016:
 Fusion Bellegarde und Marsal → Bellegarde-Marsal
 Fusion Castelnau-de-Brassac, Ferrières und Le Margnès → Fontrieu

Siehe auch 
 Gemeindefusionen in Frankreich
 Liste der Kantone im Département Tarn

Weblinks 

Tarn